Eradicator (en français Éradicateur) peut désigner :
 Eradicator, les Éradicateurs durant la Guerre civile algérienne, menés par Mohamed Lamari.
 Eradicator (comics) personnage de DC Comics.
 Eradicator (jeu vidéo) produit par Accolade en 1996.
 Eradicator (groupe) de hard rock allemand.

Autres
DirectX Eradicator, est un logiciel gratuit pour enlever DirectX (Ebrink web designs).
Web Eradicator,  est un logiciel gratuit pour nettoyer l'ordinateur (Spytech Software).